Indonesië
 Teras Terunjam (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Teras Terunjam (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu